Bragas de cuco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Primula elatior; o
 el nombre común de la planta Silene vulgaris.